Ciechanowiec – miasto w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim
 Ciechanowiec – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim
 Ciechanowiec – prawobrzeżna część Ciechanowca

Zobacz też 
 Dekanat Ciechanowiec